Het Azerbeidzjaans voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindrondes van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld. Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie voor de EK en WK en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

EK / WK

EK 1996

WK 1998

EK 2000

WK 2002

EK 2004

WK 2006

EK 2008 

 * Azerbeidzjan - Armenië, beide wedstrijden niet gespeeld

WK 2010

EK 2012

WK 2014

Vriendschappelijke wedstrijden

1927-2000

2001-2010

2011-heden